Garret – firma specjalizująca się w wytwarzaniu turbosprężarek obecnie część koncernu Honeywell
Miejscowości w USA:
 Garrett – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Garrett – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Garrett – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Garrett – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis
 Garrett – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Walla Walla
Gminy w USA:
 Garrett (ang. Garrett Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Garrett (ang. Garrett County) – w stanie Maryland